Esquerda (política)
A Esquerda (Die Linke) — partido político da Alemanha
A Esquerda (Eslovénia) (Levica) — partido político da Eslovénia 
A Esquerda (Itália) (La Sinistra) — coligação partidária de Itália
A Esquerda (Luxemburgo) (Déi Lénk) — partido político do Luxemburgo

Ver também 
Canhoto — ou esquerdo; indivíduo que utiliza mais os membros esquerdos do que os membros direitos para os seus afazeres
Estrabismo — uma das designações para quem sofre desta patologia é esquerdo

Desambiguações de política